Rivière Missisicabi, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, et du district de Cochrane en Ontario, au Canada. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 51° 13' 27" Nord; 79° 31' 05" Ouest.
Petite rivière Missisicabi, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, et du district de Cochrane en Ontario, au Canada. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 51° 15' 51" Nord;  -79° 31' 06" Ouest.
Rivière Missisicabi Est, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 50° 47' 33" Nord; 78° 51' 27" Ouest.
Rivière Missisicabi Ouest, un cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 50° 47' 33" Nord; 78° 51' 29" Ouest.